Stari trg je lahko ime kraja:

 Stari trg ob Kolpi
 Stari trg pri Ložu (središče občine Loška dolina)
 Stari trg, Ivančna Gorica
 Stari trg, Slovenj Gradec
 Stari trg, Kosovo (pri Kosovski Mitrovici oz. rudniku Trepča)

ali ime trga ali mestnega predela: 
 Stari trg v Ljubljani
 nekdanji Stari trg (Piazza Vecchia) v Piranu

Glej tudi 

 Trg (razločitev)
 Novi trg

Geografija Slovenije